El Ingenio bezeichnet:

in Bolivien:
 El Ingenio (El Alto), Ortschaft im Municipio El Alto, Departamento La Paz

in Ecuador:
 El Ingenio (El Oro), Parroquia rural im Kanton Marcabelí, Provinz El Oro
 El Ingenio (Loja), Parroquia rural im Kanton Espíndola, Provinz Loja

in Peru:
 Distrikt El Ingenio, Distrikt in der Provinz Nasca, Region Ica
 El Ingenio (Peru), Hauptort des gleichnamigen Distrikts in der Provinz Nasca, Region Ica